Het mannenenkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 1988 in de Zuid-Koreaanse stad Seoel vond plaats van 20 september tot en met 30 september 1988. Het evenement werd georgani­seerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Olympic Tennis Center.

De zilveren en gouden medaille werden uitgereikt in de (gouden) finale. Beide verliezende halvefinalisten ontvingen een bronzen medaille. In deze editie van de Spelen werd bij tennis geen bronzen finale gespeeld. Tennis keerde terug als olympisch sport op voorspraak van toenmalig IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch. De Spanjaard wilde ook ’s werelds beste spelers aanwezig hebben op het toernooi. Enkele op dat moment hooggeklasseerde topspelers lieten het toernooi links liggen, onder wie Mats Wilander (SWE/1), Ivan Lendl (TCH/2), Andre Agassi (USA/4), Boris Becker (FRG/5) en Yannick Noah  (FRA/6).

Kwalificatie

Afrika 
De vier winnaars van de kwartfinales plaatsten zich voor het olympische hoofdtoernooi.

Europa 
De vier winnaars van de kwartfinales plaatsten zich voor het olympische hoofdtoernooi plus lucky loser George Kalovelonis.

Azië/Oceanië 
De vier winnaars van de kwartfinales plaatsten zich voor het olympische hoofdtoernooi, aangevuld met lucky losers Yoo Jin-Sun en Toshihisa Tsuchihashi.

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-team01= M Mečíř
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= E Jelen
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=66
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= G Bloom
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=2
| RD1-score03-5=7
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Bates
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=9
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= G Forget
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Christensen
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= S Živojinović
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=WC/11
| RD1-team09= R Agénor
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=2
| RD1-score09-4=1
| RD1-score09-5=r
| RD1-seed10=
| RD1-team10= L Lavalle
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Casal
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= M Gurr
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=1
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= W Kowalski
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= T Mmoh
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Schapers
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=WC/8
| RD1-team16= A Tsjesnokov
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=0
| RD1-score16-4=2
| RD1-score16-5=
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= M Mečíř
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Bates
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= G Forget
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=66
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=
| RD2-team05= L Lavalle
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=62
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= S Casal
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= T Mmoh
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=1
| RD2-seed08=
| RD2-team08= M Schapers
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=4
| RD2-score08-5=6
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= M Mečíř
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= G Forget
| RD3-score02-1=61
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= S Casal
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04=

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Uitslagen mannenenkelspel
  todor66

Tennis op de Olympische Zomerspelen 1988